Лев Евгеньевич Кропивни́цкий () — российский художник-нонконформист, поэт, искусствовед.

Биография 
Сын художников Евгения Кропивницкого и Ольги Потаповой. В 1939 году поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1946 году осужден ОСО на десять лет лагерей. Освобожден в декабре 1954 года. Жил в Казахстане. В 1956 году был реабилитирован и вернулся в Москву.

Работы находятся в собраниях 
 Музей «Другое искусство», Москва.
 Новый музей, Санкт-Петербург.
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Книги стихов 
 Капризы подсознания. — М.: Прометей, 1990. — 112 с.

Семья 
 Сестра — художник Валентина Кропивницкая, замужем за художником Оскаром Рабиным.
 Племянник — художник Александр Рабин.
 Жена — Галина Давыдовна Кропивницкая (1929—2014), первый директор Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени.

Примечания

Ссылки 
 Лев Кропивницкий в энциклопедии «Кругосвет»

Художники СССР
Художники неофициального искусства СССР
Художники России XX века
Художники Москвы
Художники-экспрессионисты России
Художники-абстракционисты
Лианозовская школа
Репрессированные в СССР
Похороненные на Донском кладбище